Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Tracy Austin per walkover.

Teste di serie

 Tracy Austin (finale)
 Andrea Jaeger (campionessa)
 Pam Shriver (terzo turno)
 Regina Maršíková (terzo turno)

 Andrea Jaeger (semifinali)
 Anne Smith (secondo turno)
 Wendy Prausa (quarti di finale)
 Diane Desfor (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1980